Кро́ли ():

Фамилия 
 Кроли, Сильвия (род. 1972) — американская баскетболистка и тренер.

Населённые пункты 
 Кроли, Западный Суссекс, Англия.
 Кроли, Хемпшир, Англия.
 Кроли, Оксфордшир, Англия.
 Кроли, Западная Австралия.
 Кроли, Западная Виргиния, США.

См. также 
 Кроли Таун — футбольный клуб.
 Кроули